Грязевка:

Топоним 
 Грязевка (приток Мележи) — река в Московской и Владимирской областях.
 Грязевка (приток Молокчи) — река во Владимирской области.